Ingeldaz è un nome proto-germanico (prefisso rafforzativo -in e *geldaz, "pagamento").
Le sue varianti in norreno e nelle lingue derivate sono Ingjald, Ingjaldr, Ingold, Ingeld e Ingeller

Alcuni personaggi delle leggende nordiche hanno questo nome:

Ingeld, che compare per esempio nel Beowulf e nelle Gesta Danorum;
Ingjald, re semi-leggendario svedese;
Ingjald Ringsson, principe leggendario di Danimarca nella Hrólfs saga Gautrekssonar.

Collegamenti esterni
Nordiskt runnamslexikon